Geerlings ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Geerlings (* 1947), deutscher katholischer Theologe
 Jacob Hendrik Geerlings (1859–1939), niederländischer Pferdemaler, Zeichner, Radierer und Lithograf sowie Kunstpädagoge
 Jörg Geerlings (* 1972), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Geerlings (1941–2008), deutscher katholischer Theologe